Kabinett Ehard bezeichnet folgende Landesregierungen Bayerns unter Hans Ehard:
Kabinett Ehard I (1946–1947)
Kabinett Ehard II (1947–1950)
Kabinett Ehard III (1950–1954)
Kabinett Ehard IV (1960–1962)